Der Begriff mechanische Schwingung (Vibration) steht

allgemein als Oberbegriff für:
 Vibrationen bzw. Erschütterungen (= die Schwingungen (s. u.) von Stoffen und Körpern) und
 Stöße;

des Weiteren für:
 die mathematisch-physikalische Beschreibung von Schwingungen (Oszillationen);
 die Wirkung von mechanischen Schwingungen (s. o.) auf den Menschen, siehe Humanschwingung;
 die Druck- und Dichteschwankungen in elastischen Medien, siehe Schall.